

Niemcy 
 Ramstedt – dzielnica gminy Loitsche-Heinrichsberg w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Börde
 Ramstedt – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Nordfriesland

Osoby 
 Johan Ramstedt – szwedzki polityk
 Teemu Ramstedt – fiński hokeista